Močenigo ima više značenja:
 Močenigo (Pordenone)
 Močenigo (Trento)